Eugen Merzbacher ist der Name folgender Personen:
* Eugen Merzbacher (Numismatiker) (1845–1903), deutscher Numismatiker und Münzhändler
 Eugen Merzbacher (Physiker) (1921–2013), US-amerikanischer Physiker